Blowers ist der Familienname der folgenden Personen:

 Andrew Blowers (* 1975), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Johnny Blowers (1911–2006) US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Misty Blowers, US-amerikanische Informatikerin und Hochschullehrerin